Рёмин:

 Рёмин — группа населения в древнем японском «правовом государстве» VIII—X веков периодов Нара и Хэйан.

Фамилия 
 
 Рёмин, Игорь Александрович (1940—1991) — советский футболист, тренер, арбитр; сын А. М. Рёмина.

См. также 
 Ремини
 Римини (значения)